Lita si può riferire a:

Economia 
Lita lituano – valuta della Lituania dal 1922 al 1941 e di nuovo dopo il 1993

Geografia
Lița – comune del distretto di Teleorman (Romania)

Musica 
Lita – album di Lita Ford del 1985

Persone 
Lita – nome con cui è conosciuta la wrestler statunitense Amy Dumas
Lita Ford – musicista statunitense
Lita Grey – attrice cinematografica
Leroy Lita – calciatore inglese